Корсак (Vulpes corsac) — ссавець роду лисиць, родини псових. Мешкає в степах і пустелях Азії та Східної Європи.
 «Корсак» — Лабораторія «Корсак» (Лабораторія екології тварин та біогеографії при Луганському національному університеті)
 Корсак (річка) — річка басейну Азовського моря (див. Річки Запорізької області).
 «Корсак-могила» — ландшафтний заказник місцевого значення на лівобережжі річки Корсак.

Корсак — прізвище, шляхетний рід.

 Іван Корсак ( 1946) — український письменник і журналіст.
 Рафаїл (Корсак) ( 1640) — унійний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси
 Флоріян (Корсак) (1749—1811) — унійний єпископ Луцької єпархії Руської Унійної Церкви
 Ян Корсак (1560—1625) — державний діяч Речі Посполитої.

Інше 
 В. Корсак — псевдонім російського письменника Веніаміна Завадського

Примітки